Allorbimorphus är ett släkte av kräftdjur. Allorbimorphus ingår i familjen Bopyridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Allorbimorphus